Сезон 2007 Формулы-1 — 58-й сезон Формулы-1. Проводился с 18 марта по 21 октября 2007 года, включал 17 этапов.

Чемпионат был выигран пилотом Ferrari Кими Райкконеном, с перевесом в одно очко над парой McLaren Льюисом Хэмилтоном и Фернандо Алонсо. Кубок конструкторов был завоёван командой Ferrari.

Сезон был омрачён шпионским скандалом вокруг информации, проданной сотрудником Ferrari сотруднику McLaren. По итогам расследования команда McLaren, лидировавшая в кубке конструкторов, была лишена всех очков в командном зачёте.

Дебютант сезона Льюис Хэмильтон одержал свою первую победу уже в 6-й гонке.

Также в этом сезоне дебютировал Себастьян Феттель, выступая за команду BMW Sauber.

Изменения

Пилоты 

 Себастьян Феттель (BMW Sauber) принял участие в Гран-при США в качестве основного пилота, заменив Роберта Кубицу, попавшего в аварию на Гран-при Канады. Для Феттеля это стало дебютным участием в гонках Формулы-1.

Гран-при и трассы 

В сезоне 2007 года произошли следующие изменения в составе Гран-при и представленных трасс — Гран-при Сан-Марино и Гран-при Германии были исключены из календаря, при этом в календарь вернулся Гран-при Бельгии на трассе Спа-Франкоршам. В результате, количество этапов было сокращено до 17.

Гран-при Европы в сезоне 2007 проводится на трассе Нюрбургринг, а Гран-при Японии — на трассе, принадлежащей Toyota — Фудзи Спидвей.

Регламент

Двигатели 
Вступает в силу омологация двигателей. В течение сезонов 2007—2010 команды должны использовать те двигатели, которые были использованы в двух последних гонках сезона 2006. Допускается разработка ограниченных улучшений двигателя, которые будут контролироваться FIA.

Правило «два уик-энда — один двигатель» больше не распространяется на пятничную сессию свободных заездов. Отказ или замена мотора в пятницу не наказываются штрафом. Также в пятницу может быть использован другой двигатель в целях экономии ресурса основного.

Шины 
После ухода Michelin остаётся один поставщик шин — Bridgestone. На каждый уик-энд пилотам предоставляются по 14 комплектов «сухой» резины разных типов: основной (prime) и опциональный (option, более мягкий). Конкретные типы на каждую гонку определяет Bridgestone. Начиная с Гран-при Малайзии, опциональные шины маркируются белой полосой посредине для чёткого визуального отличия. Также предоставляются два типа резины для дождевых условий: промежуточный (для слабого дождя) и дождевой.

При «сухой» гонке каждый пилот в течение гонки должен использовать хотя бы по одному комплекту разных тип шин. Гонка считается дождевой, если хотя бы один пилот использовал промежуточные или дождевые шины, в этом случае ограничение на выбор типов отменяется.

По окончании каждой из двух сессий пятничных свободных заездов пилоты обязаны сдать по одному комплекту основных и опциональных шин, тем самым стимулируется активность команд по пятницам и, соответственно, зрелищность свободных заездов.

Расписание Гран-при 
Две сессии свободных заездов в пятницу продлены с 60 до 90 минут каждая.

Типовое расписание Гран-при:

Составы команд

Расписание сезона

Основные события

Результаты Гран-При

Личный зачёт

Кубок конструкторов

Результаты квалификаций 

* В скобках указаны старты с пит-лейн.

Статистика

Квалификации

Гонки 

* Себастьян Феттель выступал в сезоне 2007 за две команды. Статистика приведена раздельно для выступлений в каждой из команд.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Формулы 1 

Сезоны Формулы-1